Ел Фундадор има више значења:

 Ел Фундадор (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Фундадор (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фундадор (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фундадор, Пуерто де Сан Хосе (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фундадор (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику